Areiabranquense – abitanti di Areia Branca (Rio Grande do Norte)
Areiabranquense – abitanti di Areia Branca (Sergipe)